Quelläcker steht für:
 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen
 Quelläcker (Altertheim), Aussiedlerhof auf der Gemarkung Steinbach der Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern